Die Abkürzung ICAP steht für:
 International Carbon Action Partnership 
 Internet Content Adaptation Protocol, Protokoll zur einfachen Weiterleitung von Inhalten für HTTP-basierte Dienste
 ICAP (Unternehmen), ein weltweit tätiges Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Sitz in London
 Instant Capacity (iCAP), eine Software von Hewlett-Packard
 International Conference on Atomic Physics
 Integrin cytoplasmic domain-associated protein-1, ein Protein
 Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, kubanisches Institut für Völkerfreundschaft

ICAP